Jméno a příjmení Michal Pavlík má více nositelů:

 Michal Pavlík (* 1958) – český violoncellista
 Michal Pavlík (fotbalista) (* 1936) – slovenský fotbalista, obránce
 Michal Rejžo Pavlík (* 1990) – český spisovatel a divadelník